Nevada Tan har flere betydninger:

 Nevada-tan – japansk morder
 Panik (band) – tysk band, startet under navnet Nevada Tan